O Mistério de Marie Rogêt (título original The Mystery of Marie Rogêt) é um conto de Edgar Allan Poe  escrito em 1842 Pais Trata-se do primeiro romance policial baseado em detalhes de um crime real 
Assim como Edgar Allan Poe se baseou em um caso real foi apontado como suspeito, mas como não havia provas  como ele, não foi preso
(Fatos Reais)

Ver também
 C. Auguste Dupin
 Os Assassinatos da Rua Morgue
A carta roubada

Mystery of Marie Rogêt, The
Mystery of Marie Rogêt, The
Mystery of Marie Rogêt, The